Lobsinger ist der Familienname folgender Personen:
 Hans Lobsinger (* circa 1510; † 1584), deutscher Erfinder
 Thomas Joseph Lobsinger (1927–2000), kanadischer Geistlicher, Bischof von Whitehorse
 Wayne Lawrence Lobsinger (* 1966), kanadischer Geistlicher, Weihbischof in Hamilton